

Origine et étymologie 
Duhamel est un nom de famille principalement du Nord de la France et de Belgique. Il s'agit d'une formation patronymique d'origine picarde et normande, ainsi que de Flandre romane. Il est devenu également par migration transatlantique assez commun au Canada et aux États-Unis.

Le patronyme Duhamel signifie « (originaire) du hameau » ou « du village », de même que les patronymes de même racine comme , Hamelet, Duhameau, Duhameeuw, etc. 

La forme hamel est un diminutif en -el de l'ancien français ham, mot issu des dialectes septentrionaux de la langue d'oïl qui désignait un hameau ou un village. Le terme procède, selon la région concernée, du vieux bas francique *haim (cf. l'allemand moderne Heim) ou du saxon et de l'anglo-saxon hām (avec un a long), qui signifiait littéralement « son domaine où l'on vit », d'où « maison » ou « village » (> anglais moderne home « foyer, chez-soi »). L'influence du saxon a contribué à renforcer le mot ham dans la partie nord occidentale du domaine d’oïl vers le , relayée par l'influence anglo-scandinave au  en Normandie (cf. ha[i]mfare, hanfare, hanter). Quant au suffixe -el, d'origine romane, il sert à former des diminutifs fréquents en français, d'où hamel, devenu hameau en français standard. On retrouve la forme initiale  ham dans des toponymes comme Le Ham (Manche), Le Ham (Mayenne), Ham (Somme), Ham-sous-Varsberg (Moselle) ou Ham-en-Artois. Quant à la forme hamel, on la retrouve dans des toponymes comme Hamel (Nord) ou  (Somme, Oise), et dans de nombreux hameaux et lieux-dits de Normandie. 

Le nom de famille Duhamel est également répandu au Québec et aux États-Unis, dont bon nombre sont descendants de Thomas Duhamel, dit sans-façon né vers 1670 à Bolbec ou à Bernières (pays de Caux, Normandie)

Jusqu'à la chute de l'empire russe au début du , le nom était également porté par une famille noble germano-balte de la Courlande, en Livonie (dans l'actuelle Lettonie, alors dans l'Empire russe), famille qui a donné plusieurs dignitaires de l'armée russe. Mais si la langue allemande de la Courlande transcrivait le « u » français par un « ü » (Dühamel), en revanche les langues russe et lettone ne le peuvent pas et le nom est transcrit par Дюгамель ou Дюгамел en russe (Dyougamel), et par Digamels en letton.

Patronyme 

 Alain Duhamel (1940-), journaliste et essayiste français, frère de Patrice Duhamel ; 
 Alart Duhamel (vers 1450-1506), architecte et graveur brabançon ;
 Albertine Duhamel (1871-1937), fondatrice des Guides de France ;
  (1801-1880), général de l'infanterie russe, gouverneur général de Sibérie occidentale ;
 Antoine Duhamel (1925-2014), compositeur français ;
 Benjamin Duhamel (1995-), journaliste français, fils de Nathalie Saint-Cricq et de Patrice Duhamel ;
 Betty Duhamel (1944-1993), écrivaine française, petite fille de Georges Duhamel ;
 Biana Duhamel (1870-1910), artiste lyrique française de la Belle Époque, sœur de l'actrice Sarah Duhamel ; 
 Bruno Duhamel (1975-), dessinateur français ; 
 Charles Duhamel de Fougeroux (1781-1850), homme politique français ;
 Denise Duhamel (1961-), poétesse américaine ;
 Gaston Duhamel (), peintre français ;
 Georges Duhamel (1855-1892), homme politique québécois ;
 Georges Duhamel (1884-1966), écrivain et poète français ;
 Henri Louis Duhamel du Monceau (1700-1782), agronome, inspecteur général de la marine et écrivain scientifique français ;
 Henry Duhamel (1853-1917), alpiniste français ; 
 Jacques Duhamel (1924-1977), homme politique français, père d'Olivier Duhamel ;
 Jean Duhamel (début du ), poète français ;
 Jean-Baptiste Duhamel (1624-1706), oratorien français ;
 Jean-Marie Duhamel (1797-1872), mathématicien et physicien français ;
 Jean-Pierre-François Guillot-Duhamel (1730-1816), ingénieur français ;
 Jérôme Duhamel (1949-2015), journaliste et écrivain français ;
 Jonathan Duhamel (1987-), joueur de poker professionnel canadien ;
 Joseph-Thomas Duhamel (1841-1909), évêque canadien ;
 Josh Duhamel (1972-), acteur américain 
 Laurent Duhamel (1968-), arbitre de football ;
 Louis-Gustave Duhamel (1836-1914), verrier ;
 Louis-Joseph Duhamel (1777-1859), haut fonctionnaire et homme politique français, père de Victor Du Hamel (1810-1870) ;  
 Louis-Marie Duhamel (1760-1819), homme politique français, maire de Coutances, baron d'Empire, élu à la Chambre des représentants ;
 Marcel Duhamel (1900-1977), acteur, scénariste et créateur de la Série noire ; 
 Mathieu Duhamel (1984-), footballeur français ;
 Meagan Duhamel (1985-), patineuse artistique canadienne ; 
  (1812-1896), amiral russe ;
 Miguel Duhamel (1968-), motocycliste de compétition ; 
 Olivier Duhamel (1950-), constitutionnaliste et homme politique français, fils de Jacques Duhamel ; 
  (1758-1840), gouverneur de Livonie ;
 Patrice Duhamel (1945-), frère d'Alain Duhamel, journaliste français ;
 Pierre Duhamel (1927-2014), médecin et écrivain, auteur de biographies et de romans historiques ;
 Pierre-Mathieu Duhamel (1956-), homme politique français ; 
 René Duhamel (1935-2007), rameur français ;
 René Duhamel (1919-1996), syndicaliste français.
 Roger Duhamel (1916-1985) journaliste, essayiste et ambassadeur canadien ; 
 Ron Duhamel (1938-2002), homme politique canadien ;
 Sarah Duhamel (1873-1926), actrice française ;
  (1802-1865), major-général, commandant de la  brigade d'infanterie de réserve de la Garde (Empire russe) ;
 Stéphane Duhamel (1951-), dirigeant de médias français ;
Stéphane Duhamel (?-2012), arbitre de football français et frère de Laurent Duhamel;
 Thomas Duhamel, dit Sans-façon (16? - 1741), né à Bolbec, ancêtre des Duhamel d'Amérique ;
 Victor Du Hamel (1810-1870), homme politique français, fils de Louis-Joseph Duhamel (1777-1859) ; 
  (1939-), motocycliste de compétition et père de Miguel Duhamel.

Nom de plume 
 Maurice Duhamel (1884-1940), musicien et homme politique breton.

Sciences et techniques

Astronomie 
 (19617) Duhamel est un astéroïde nommé en l'honneur de Jean-Marie Duhamel.

Mathématiques 
 La règle de Raabe-Duhamel est due à Joseph Raabe et Jean-Marie Duhamel.
 Le théorème de Duhamel a été démontré par Jean-Marie Duhamel.

Toponyme

Duhamel, municipalité de l'Alberta (Canada).
Duhamel, municipalité du Québec (Canada).
Duhamel-Ouest, municipalité du Québec (Canada).
Rivière Duhamel, un affluent de la Petite rivière Manouane, coulant dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

Notes et références 

Patronyme normand
Patronyme picard